Jack Peter Miller (Townsville, 1995. január 18. –) ausztrál gyorsasági motorversenyző, a MotoGP-világbajnokság tagja. A 2014-es Moto3-as világbajnokság ezüstérmese.

Pályafutása

Kezdő évek. 
Townsville-ban született Ausztráliában, Queensland régióban. Gyerekkorát a város szélei területen töltötte egy kis kertes házban. Trópusi városról van szó ahol ő elboldogult magának, megtalálta a szórakozását, motorozott és quad-ot vezetett, vagy éppen a parton vízi síelt. A szülei, családja minden egyes lépését támogatta Millernek abban hogy sikeres motorversenyző legyen. Miller 8 éves kora óta foglalkozik motorversenyzéssel. Salakos motorozással kezdte az egészet, és Ausztrál Világbajnok lett 2003-ban a 65ccm kategóriában. Mellette még 5 címet is elhozott pl 2005-ben vagy 2006-2007-ben és még rengeteg számos helyi trófeákat is elcsábított mind salakon mind motokrosszban.

"Költözés" Európába. 
A 2011-es év volt a legkiemelkedőbb év számára Európában.A folyamatos, ígéretes jó szereplés a Német Ifjúsági motorbajnokságon, a 125ccm kategóriában igen figyelemreméltóan sikerült, mindössze 16 évesen. Ezek az eredmények keltették fel a Caretta Technology's Forward Racing figyelmét, annyira hogy 2012-ben hivatalosan is leszerződtette Millert a Moto3 kategóriába.

Statisztika

Teljes MotoGP-eredménylistája

* A szezon jelenleg is tart.

Források

További információk 
Profilja - MotoGP

1995-ben született személyek
Ausztrál motorversenyzők
A MotoGP versenyzői
Élő személyek